Анваров— фамилия.

Известные носители 
 Анваров, Кирилл Рамзитович (род. 1980) — советский биатлонист.
 Анваров, Шамиль Анварович (1963—1982) — советский военнослужащий.